Степан Хрущов:
 Хрущов, Степан Лукьянович (XVII в.) — воевода, постельничий царя Михаила Фёдоровича.
 Хрущов, Степан Петрович (1791—1865) — адмирал, участник Крымской войны, Архангельский военный губернатор.